Yuri Suvarov es un personaje de la serie 24 que apareció en las temporadas 5, 6 y 8, siendo en todas el Presidente de Rusia, cargo que lidera desde que apareció en la serie y hasta el último momento de la misma.
En la temporada 5, Suvarov estuvo de visita en los Estados Unidos y sufrió, junto a su esposa Anya Suvarov y la Primera Dama, Martha Logan, un intento de asesinato por parte de los terroristas. Todos los agentes del FBI que estaban custodiando el traslado del Presidente fueron asesinados solo quedando vivo Aaron Pierce, que tras recibir un disparo de lanzacohetes sobrevivió al impacto y mató a los terroristas restantes, salvando la vida de los tres.

Durante la temporada 6 fue necesaria su participación por teleconferencia desde Rusia para evitar una crisis en el Consulado Ruso.

En el día 8 llegó a los Estados Unidos para la firma del tratado de paz con la República Islámica de Kamistán. En el medio de eso, la presidenta Allison Taylor le confesó al mundo que el gobierno ruso, y especialmente Yuri estuvo detrás del asesinato del presidente de la IRK, Omar Hassan.

Día 5 
El día 5, el presidente ruso, Yuri Suvarov estaba programado para llegar a Los Ángeles con su esposa Anya a firmar un tratado contra el terrorismo con el presidente Charles Logan. A pesar del asesinato del presidente David Palmer y la charla que el helicóptero Suvarov sería atacado, Logan se negó a suspender la cumbre. (" Día 5: -8:  )
Poco antes de las , el Suvarov con éxito llegó en el retiro presidencial en Hidden Valley, sin ningún tipo de ataques terroristas. (" Día 5: -9:  ") Una vez que aterrizó, los presidentes de Logan y Suvarov estaban en el centro de una sesión fotográfica con la prensa. Suvarov tomó el momento para expresar sus condolencias a Logan por el asesinato del Presidente Palmer. Logan le dio las gracias, pero también hizo hincapié en la importancia de los tratados y la forma en que sería un digno homenaje a la herencia Palmer. En este momento, ambos fueron informados de la crisis de los rehenes en el aeropuerto de Ontario, y Logan se excusó. Suvarov ofreció su ayuda, y Logan le dio las gracias por ello. (" Día 5: -10:  )

Alrededor de las , Suvarov dijo a Mike Novick que quería hablar con el Presidente Logan. Esperó fuera de la Sala de Situación de Logan a salir. Cuando lo hizo, Suvarov le preguntó por el retraso en el asalto en el aeropuerto, pero Logan le aseguró que, sin duda, se llevaría a cabo antes de la firma del tratado. Suvarov, a continuación, le recordó que ambos habían apostado su futuro político sobre el tratado, y si el fallido intento de rescate, el tratado carecería de sentido y ambos se convertiría en una burla.

Después de varios minutos, un portavoz introdujo ambos Presidentes Logan y Suvarov como la ceremonia comenzó. Después de un discurso de Logan, dio su Suvarov donde resaltó la importancia de la unidad entre sus países contra los enemigos comunes. Después de terminar su discurso, tanto Logan y Suvarov se sentó a firmar el tratado. Después de que terminó la ceremonia, el Logan se informó de la incursión exitosa en el aeropuerto, y Logan informó a la prensa al respecto. Suvarov aplaudió Logan y lo felicitó. (" Día 5: - )

Suvarov mostró su agradecimiento a Logan y comenzaron a prepararse para salir hacia el aeropuerto.
Después de entrar en la limusina, Yuri y Anya se sorprendieron cuando Martha decidió unirse a ellos. Mientras que en el camino al aeropuerto, Aaron Pierce llamado Código 6 y ordenó a la limusina que se dio la vuelta. Mientras que la ruta de la caravana estaba siendo cambiado, los separatistas rusos comenzaron a atacar con éxito y mató a varios del Servicio Secreto de los agentes. En su intento de entrar en la limusina, los terroristas restantes fueron asesinados por el Agente Pierce.

El Suvarovs regresó a la residencia presidencial, y Yuri se enteró de que el grupo terrorista responsable del ataque también tuvo acceso a los casos de robo de gas nervioso VX Sentox. Presidente Suvarov continuación, expresó su preocupación por Marta, como se dio cuenta de su extraño comportamiento que muestra antes de que el ataque ocurrió. El Presidente Logan Suvarov informó que Martha sufría de una condición médica, y Yuri dio el pésame.

Día 6
Durante los acontecimientos del día 6, el presidente Suvarov aprendido que un hombre llamado Jack Bauer asaltaron el consulado de Rusia y tomó Cónsul Markov como rehenes a punta de pistola. Suvarov llamada Casa Blanca y pidió hablar con el presidente Wayne Palmer, sino que discutió el asunto con el vicepresidente Noah Daniels. Daniels dijo que Suvarov Markov fue vinculado con Dmitri Gredenko, que suministró armas nucleares maleta a Abu Fayed, con una de las armas nucleares yendo en Valencia al principio del día. Suvarov Daniels dijo que tenía que ir a través de los canales diplomáticos adecuados para interrogar a Markov. El presidente ruso advirtió que si Daniel Bauer no dimitir, Rusia tomaría represalias.

Cuando Martha Logan llama a Anya en nombre de la CTU de Los Ángeles, Anya se enfrentó a su marido acerca de la situación en el consulado ruso. Yuri decidió llamar a Markov y exigió para que se entregara a CTU y entregar a Jack Bauer con seguridad. Cuando Markov se negó a entregarse, Yuri estaba furioso con la traición de Markov. Él le dijo a Bill Buchanan que iba a autorizar el allanamiento del consulado y los EE.UU. tenían el pleno apoyo de Rusia.

Siete horas después, el presidente Suvarov pidió tener una videoconferencia con Daniels. El Vicepresidente Daniels aceptó la solicitud, y tenía Tom Lennox y Karen Hayes sentarse en la conferencia con él. Suvarov reveló que él tenía conocimiento de que un agente de China estaba en posesión de un subcircuito FB bordo de una de las armas nucleares de Rusia maleta asegurado. El componente que permitiría China para romper los códigos de la defensa rusa utilizada en la tecnología militar, que sólo Rusia y Estados Unidos tenía en su poder. Si el agente fue capaz de pasar de contrabando la salida de componentes del país, Suvarov iniciaría una represalia militar. Sus generales tenían órdenes de llegar a un base militar de EE.UU. en Asia Central, una vez Suvarov les dio la confirmación. Daniels intentó hacer Suvarov el chivo expiatorio, como un general ruso fue el que el contrabando de armas a los EE.UU.. Suvarov estaba al tanto de esa información, pero Daniels informó que la situación con el agente de chinos necesitan ser atendidos.

Dos horas más tarde, el Vicepresidente Daniels establecer una videoconferencia con Suvarov. Daniels reveló que el sub-circuito FB había sido destruido. Cuando Suvarov pidió pruebas, Daniels se ofreció a enviar todo lo que necesitaba. Suvarov reveló que él era consciente de que uno de sus agentes, Obispo Mark, fue expuesto y obligado a enviar información falsa a su contacto. Suvarov Daniels dijo que si no recuperar o destruir el sub-circuito FB en un plazo de dos horas, se vería obligado a seguir adelante con la acción militar.

Suvarov fue contactado por Daniels, quien le dijo que sabía que sus generales le empujó a seguir adelante con la acción militar. Suvarov afirmó que con el fin de proteger a la inteligencia de su país, él tendría que seguir adelante con el ataque militar. Daniels reveló que una oportunidad se había presentado, que podría resolver la situación. Le dijo a Suvarov que el hombre en posesión de los componentes, Phillip Bauer, ya no estaba en connivencia con los chinos. Bauer estaba dispuesto a renunciar a la componente en un intercambio. Suvarov acordó dar marcha atrás a sus tropas y cancelar la acción militar si el intercambio se ha realizado correctamente y el componente fue destruido por lo tanto o recuperados.

Bauer había traicionado CTU, como el componente que fue entregado a Mike Doyle era un explosivo. Daniels Suvarov informado de la situación, pero reveló que aún podía evitar la guerra. CTU ha rastreado Phillip y Cheng a una plataforma petrolífera en alta mar en Los Ángeles. Daniels y el secretario de Defensa Ethan Kanin decidió seguir adelante con un ataque aéreo, que iba a pasar en menos de 20 minutos. Suvarov acordaron poner fin a su ataque militar si el ataque aéreo fue un éxito. La huelga fue un éxito y el componente fue destruido. Bauer, a su vez, fue asesinado y Cheng se tuvo en la custodia de Bill Buchanan. Suvarov pidió disculpas a Daniels por la situación que se había intensificado. Él le dijo que él estaba haciendo lo que él creía que era la mejor manera de proteger a la inteligencia de su país. Daniels le dijo que entendía y que sería mejor dejar la prueba en el pasado.

Antes del día 8 
El Presidente Suvarov y sus partidarios intentaron desbaratar los acuerdos de paz previstas por el presidente Allison Taylor y Omar Hassan de la KRI (como el tratado de paz amenaza con debilitar la influencia de Rusia en los KRI). A través de su diplomático Mikhail Novakovich, Suvarov autorizado el apoyo de un violento splinter cell Kamistan con la ayuda de la CTU topo Dana Walsh.

Día 8
El funcionario ruso Mikhail Novakovich cuestionado presidente Allison Taylor para contactar con el presidente Suvarov para verificar la decisión de Rusia de retirarse del acuerdo de paz. Más tarde, cuando Pavel Tokarev pidió Mikhail permiso para disparar Renee Walker, Mikhail preguntó Suvarov quien concedió el permiso para el golpe.

A las , la periodista Heather Nauert anunció que el presidente Suvarov llegaría dentro de una hora en el aeropuerto de JFK y será transportado en helicóptero a la ONU. Suvarov, considerado el valor "tercer socio", se llega a firmar los acuerdos de paz histórico con EE.UU. El presidente Taylor y Dalia Hassan de la KRI. Un poco antes de 14:00 Charles Logan Suvarov llamado para decirle sobre el asesinato de Mikhail Novakovich.
En el transcurso de la conversación, un dispositivo de transmisión plantados en Logan reveló a Jack Bauer varias cosas acerca de Suvarov: primero, que Novakovich era recibir órdenes de Suvarov, en segundo lugar, que Suvarov fue el cerebro detrás de la final rusa de la conspiración, y tercero, que él personalmente dio permiso para asesinar a Pavel Renee Walker.
En la conferencia, Suvarov firmó el tratado de paz, junto con Dalia Hassan. Para su sorpresa y consternación, sin embargo, la Presidente Taylor repente se negó a firmar el tratado. Para su horror más, Taylor hizo una confesión pública que revela la existencia de la conspiración Suvarov, así como su papel en el intento de ocultarlo. Se puede suponer que Taylor tarde plenamente implica Suvarov como el autor intelectual del asesinato del Presidente Hassan. 

Personajes de 24
Políticos ficticios
Rusos ficticios